Кубок Европейской конфедерации волейбола — ежегодный волейбольный турнир, проходящий между европейскими клубами под эгидой Европейской конфедерации волейбола (CEV). Разыгрывается с сезона-1980/81 как для мужских, так и для женских клубов. С сезона-2007/2008 является вторым по значимости евротрофеем после Лиги чемпионов.

Регламент 
До 1987 года и в сезоне 1989/90 призёры определялись в ходе однокругового финального турнира с участием четырёх команд. В 1988—2010 годах финальный турнир проводился в формате «Финала четырёх» с полуфиналами и двумя финалами за 1-е и 3-е места.

С сезона-2010/11 в Кубке ЕКВ участвуют 32 команды, турнир играется по системе с выбыванием, начиная с 1/16 финала. При этом система розыгрыша имеет ряд особенностей, введённых в сезоне-2007/08. Так после четвертьфинальной стадии проводится «Челлендж-раунд», в котором участвуют четыре оставшиеся клуба Кубка ЕКВ и четыре команды, выбывшие из Лиги чемпионов (из занявших на групповом этапе Лиги третьи или четвёртые места с наилучшими показателями). Победители «Челлендж-раунда» выходят в полуфинал.

В том же сезоне был введён так называемый «золотой сет» (экстра-сет): в том случае, если соперники на какой-либо стадии обменивались победами, то проводилась дополнительная партия (до 15 очков). Однако, в сезоне-2008/09 правило «золотого сета» было изменено: он стал назначаться после окончания второй встречи лишь в том случае, если по итогам двух матчей счёт равный не только по количеству побед, как было раньше, но и по соотношению партий. С сезона-2010/11 «золотой сет» вновь стал назначаться в любом случае при равенстве побед на какой-либо стадии турнира с выбыванием, а с сезона-2013/14 проводится только в случаях суммарного счёта по партиям 3:3, 4:3, 4:4 или 5:5.

Призёры 
В большинстве розыгрышей побеждали представители Италии. Так, у женщин победами итальянских клубов завершились 25 из 35 турниров, в том числе 16 побед подряд было одержано в период с 1997 по 2012 год; у мужчин беспрерывная победная серия побед итальянцев также длилась 16 лет — с 1991 по 2006 год.

Мужчины

Женщины

Примечания

Финалы

Литература 
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов.— Томск: Компания Янсон, 2001.

Ссылки 
 Кубок Европейской конфедерации волейбола
 Сайт Европейской конфедерации волейбола
 Архив волейбольных результатов

Европейские волейбольные клубные соревнования
Кубок Европейской конфедерации волейбола